Le baraban désigne, en parlers lyonnais et stéphanois, en France, le nom commun du pissenlit. Il sert notamment à confectionner une spécialité culinaire de la région, notamment en cuisine lyonnaise, la salade de barabans. Ce végétal a notamment donné son nom, dans l'actuel dans le  arrondissement, à un ancien domaine aujourd'hui disparu, le « domaine de Baraban » éponyme de trois odonymes, l'impasse de Baraban, la rue Baraban et la rue Sainte-Anne-de-Baraban.

Baraban est également un patronyme porté par :
 Yannis Baraban (né en 1972), un acteur français.